Adam Jerzy Czartoryski – politico, scrittore e diplomatico polacco
 Adam Kazimierz Czartoryski – scrittore e politico polacco
 Adam Ludwik Czartoryski – nobile polacco
 Konstanty Adam Czartoryski – militare polacco